Серге́й Андре́евич Бычко́в () — украинский специалист в области самолётостроения, доктор технических наук (1992), профессор (1995), технический директор — главный инженер ГП «Антонов». С 2020 года и.о. генерального директора ГП "Антонов".

Биография 
Родился 9 мая 1945 года в селе Грузское Криворожского района Днепропетровской области Украинской ССР.

В 1953 году пошёл в первый класс и, после окончания семилетней общеобразовательной школы в 1959 году, продолжил обучение в школе-интернате № 1 Кривого Рога. В 1960—1963 годах, параллельно с обучением в интернате, работал и проходил практику на заводе «Криворожсталь».

В 1963 году поступил в Харьковский авиационный институт, по окончании которого с 1969 года работал инженером-технологом на ОКБ-153 в Киеве.

С 1997 года — главный инженер, декан Киевского филиала Национального аэрокосмического университета «Харьковский авиационный институт».

Научная деятельность 
Разработал концепцию использования и реализации импульсных технологий листовой штамповки при изготовлении самолётов. Предложил принципиально новую конструкцию трубопроводных систем, что значительно повысило надёжность и ресурс самолётов. Технологические решения внедрены также в конструкциях самолётов в других странах. Занимается повышением технологичности конструкций самолётов серии «Ан» и внедрением прогрессивных технологий, в частности при создании самолётов Ан-70, Ан-74, Ан-124, Ан-132, Ан-140 Ан-148, Ан-158, Ан-168, Ан-178, Ан-188, которые созданы при его непосредственном участии.

Опубликовал более 133 научных работ, среди которых монография, соавтор 52 авторских свидетельств, подготовил к защите 5 кандидатов наук. Член Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники при Кабинете министров Украины.

Научные труды 
 Изготовление соединений трубопроводов с фланцевыми наконечниками. , 1990 (соавт.);
 Технологические процессы получения деталей самолетов методом порошковой металлургии. X., 1992 (соавт.);
 Технология производства летательных аппаратов из композиционных материалов. , 1995 (соавт.);
 Концепция развития компьютерных интегрированных технологий в процессе создания авиационной техники. , 1999. (соавт.);
 Многослойные и многокомпонентные ионно-плазменные покрытия // Пр. конф. «Вакуумные технологии и оборудование». X., 2001 (соавт.);
 Испечённые порошковые материалы для узлов трения самолётов «Ан» // Пр. 3-й междунар. научно-тех. конф. «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». X., 2002 (соавт.).

Награды 
 Орден «За заслуги» (Украина) (III, II, I степеней — 2001, 2005, 2009);
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2018);
 Премия Совета Министров СССР (1985);
 Государственная премия Украины в области науки и техники (1993);
 Заслуженный работник промышленности Украины;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Медаль «В память 1500-летия Киева»;
 Орден «За заслуги» (Франция).
Почетный авиастроитель Украины

Примечания

Источники

Ссылки 
 Бычков Сергей Андреевич. Журнал «Технологические системы».
 

Выпускники Харьковского авиационного института
Инженеры Украины
Инженеры СССР
Выпускники учебных заведений Кривого Рога
Работники Криворожстали
Преподаватели вузов Киева
Авиастроители
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»